Stadshart Amstelveen
 Stadshart (Lelystad)
 Stadshart (Zoetermeer)